Mangan bezeichnet:
 Mangan, chemisches Element
 Mangan, Schiff vom Typ Merian

Mangan ist der Name folgender Personen:
 James Clarence Mangan (1803–1849), irischer Dichter
 Mike Mangan (* 1975), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler
 Stephen Mangan (* 1972), britischer Schauspieler